Batalla de Pavía puede referirse a cualquiera de las batallas siguientes ocurridas en Pavía o sus alrededores:
 Batalla de Pavía (271), enfrentó al emperador Aureliano con tribus germanas (alamanes)
 Batalla de Pavía (476), que marcó el fin del Imperio romano de Occidente
 Batalla de Pavía (773), entre los francos de Carlomagno y los lombardos de Desiderio
 Batalla de Pavía (1431), entre el Ducado de Milán y la República de Venecia
 Batalla de Pavía (1512), enfrentó a Luis XII de Francia con la Antigua Confederación Suiza y la República de Venecia
 Batalla de Pavía (1525), entre el emperador Carlos V y Francisco I de Francia